Menschen in der Stadt bezeichnet:

 ein Kunstprojekt in Berlin, siehe Menschenlandschaft Berlin
 einen mit dem Oscar prämierten Dokumentarfilm des Schweden Arne Sucksdorff, siehe Menschen in der Stadt (Film).